GFB oder GfB steht für:
 geringfügige Beschäftigung
 Gewerkschaften für Bürgermedien
 Gymnasium in den Filder Benden, Moers
 Geschäftsführerbereich, eine Organisationsform des Technischen Hilfswerks

Abkürzung